Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Gene Mayer 6–2, 7–5.

Teste di serie 

Assente
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Wojciech Fibak /  Gene Mayer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1980